Открытый чемпионат Малайзии 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является 3-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Куала-Лумпуре, Малайзия — с 22 по 28 февраля 2010 года. Турнир завершал серию женских соревнований в Восточной Азии, расположенную между Australian Open и турниром в Индиан-Уэллсе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Дементьева (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Алиса Клейбанова побеждает в своём дебютном финале на турнире ассоциации.
 Елена Дементьева уступает 1й финал в сезоне и 15й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Чжань Юнжань выигрывает 1й титул в сезоне и 9й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжэн Цзе выигрывает 1й титул в сезоне и 12й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Малайзии

 WTA Тур 2010 года

 Международные турниры WTA

 Открытый чемпионат Малайзии среди мужчин 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Малайзия
Теннис
Февраль 2010 года
2010